Heldt steht für:
 Heldt (Fernsehserie), deutsche Krimiserie
 Kaffeehaus & Konditorei Heldt, Konditorei in Eckernförde, Schleswig-Holstein

Personen:
 Alfred Heldt (* 1918), deutscher Fußballspieler
 Andreas Heldt, Pseudonym von Erich Pfeiffer-Belli (1901–1989), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Christian Heldt (* 1963), deutscher Diplomat
 Dora Heldt (eigentlich Bärbel Schmidt; * 1961), deutsche Schriftstellerin
 Eduard Heldt (1818–1885), deutscher Marineoffizier
 Eugénia da Conceição-Heldt (* 1970), portugiesisch-deutsche Politikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Guido Heldt (* 1965), deutscher Musikwissenschaftler

 Horst Heldt (* 1969), deutscher Fußballspieler und -funktionär
 Margaret Vinci Heldt (1928–2016), US-amerikanische Haarstylistin
 Max Heldt (1872–1933), deutscher Politiker (SPD)
 Peter Heldt (1933–1991), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Hochschullehrer und Leiter der Abteilung Kultur im ZK der SED 
 Werner Heldt (1904–1954), deutscher Maler, Essayist und Lyriker

Siehe auch:
 Held (Begriffsklärung)
 Helt